Джигурда́ — украинская фамилия. Известные носители:

 Джигурда, Никита Борисович (род. 1961) — украинский актёр, сценарист, режиссёр, исполнитель песен.
 Джигурда, Ольга Петровна (1901—1986) — советский деятель здравоохранения, заслуженный врач Украины, писательница.